René II. Lotrinský (2. května 1451 Angers – 10. prosince 1508 Fains) byl první lotrinský vévoda z Lotrinsko-Vaudémontské dynastie. Dále ovládal Barské vévodství, Vaudémontské a Aumalské hrabství, panství Jonville a Mayenne.

Potomci 
První manželství uzavřel mladý hrabě 9. září 1471 s Janou z Harcourtu, hraběnkou z Tancarvillu. Z tohoto svazku se nenarodily žádné děti a bylo po 14 letech anulováno. Jana svůj majetek odkázala Františkovi, hraběti z Dunoisu a Longuevillu.

Po druhé se René ženil již jako vévoda. 1. září 1485 se jeho chotí stala o šestnáct let mladší Filipou z Geldernu (1467–1547), s níž měl dvanáct dětí:

 Karel (1486–?)
 František (*/† 1587)
 Antonín (1489–1544), lotrinský vévoda ⚭ 1515 Renata Bourbonsko-Montpensierská (1494 - 1539)
 Anna (1490–1491)
 Mikuláš (1493–?)
 Alžběta (1494–1508)
 Klaudius (1496–1550), první vévoda de Guise ⚭ 1513 Antoinette Bourbonská (1494 - 1583)
 Jan (1498–1550), kardinál, biskup
 Ludvík (1500–1528), biskup z Verdunu
 Claude (1502–?)
 Kateřina (1502–?)
 František (1506–1525), hrabě z Lambescu; padl v bitvě u Pavie

Genealogie

Odkazy

Externí odkazy 
 

Lotrinsko-vaudémontská dynastie
Lotrinští vévodové
Vévodové z Kalábrie
Vévodové z Baru
Francouzští vrchní komoří
Narození 2. května
Narození v roce 1451
Narození v Angers
Úmrtí 10. prosince
Úmrtí v roce 1508
Muži